Caprasio di Agen – vescovo di Agen, venerato come santo
Caprasio di Lérins – abate di Lerino, venerato come santo
Monte Caprasio – montagna delle Alpi Graie

Pagine correlate
San Caprasio